

Toponymes

La Mata, commune de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
 La Mata, commune de la province de Castellón dans la communauté autonome de la Communauté valencienne.
 La Mata de los Olmos, commune de la province de Teruel dans communauté autonome d'Aragon.

La Mata : capitale de la paroisse civile de Santa Rita de la municipalité d'Escuque dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme